José Antonio Roca puede hacer referencia a:
José Antonio Roca y Boloña, sacerdote y político peruano del siglo XIX.
José Antonio Roca García, futbolista y entrenador mexicano